Salazar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julián A.Salazar
 Gerardo A. Salazar